Fimmen ist der Familienname folgender Personen:

 Diedrich Fimmen (1886–1916), deutscher Klassischer Archäologe
 Edo Fimmen (1882–1942), Gewerkschaftsfunktionär